«So How Come (No One Loves Me)» () — песня в стиле кантри, написанная супружеским дуэтом Фелис и Будло Брайант. Песня была записана популярным американским дуэтом The Everly Brothers и вышла на их четвёртом студийном альбоме A Date with the Everly Brothers в 1960 году (альбом вошёл в десятку популярных как в Великобритании, так и в США).

Версия «Битлз» 

Группа «Битлз» записала свою версию песни для шестого выпуска радиошоу BBC «Pop Go The Beatles». Запись была произведена 10 июля 1963 года; передача вышла в эфир 23 июля 1963 года. В 1994 году эта запись была опубликована в составе компиляционного альбома Live at the BBC.

 В записи участвовали:
 Джордж Харрисон — основной вокал, соло-гитара
 Джон Леннон — подголоски, ритм-гитара
 Пол Маккартни — подголоски, бас-гитара
 Ринго Старр — ударные

Другие кавер-версии 
 Песня исполнялась также американским исполнителем Доном Гибсоном: его версия была опубликована в виде сингла в 1962 году.
 В 2004 году кавер-версия данной песни в исполнении Эдди Энджела (гитариста американской группы Los Straitjackets) была выпущена на альбоме Eddie Angel Meets the Beatles.

Источники

Ссылки 
 
 
 Видео со звучанием оригинальной версии песни 
 Видео со звучанием версии «Битлз» 

Песни 1960 года
Песни The Beatles
Песни The Everly Brothers